Валерий Григорьевич Кикта́ (род. 22 октября 1941 в поселке Владимировка Волновахского р-на Донецкой области) — композитор, профессор Московской консерватории. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992), Заслуженный деятель искусств России 1999

Биография 
Родился в селе Владимировка Донецкой области (Украина).

В 1960 году окончил Московское хоровое училище, в 1965 году — композиторское отделение Московской консерватории (класс композиции С. С. Богатырёва и Т. Н. Хренникова), в 1967 году окончил ассистентуру-стажировку при консерватории (руководитель — Т. Н. Хренников).

В 1967—1993 годах ведущий музыкальный редактор издательства «Советский композитор».

С 1968 года — член Союза композиторов СССР, с 1989 года — член правления Союза композиторов Москвы и председатель комиссии музыкального театра Союза композиторов Москвы, с 2006 года — секретарь Союза композиторов России. С 1989 года — член редакционной коллегии журнала «Балет».

Выступал на Мировом конгрессе арфистов в Женеве на тему «Музыка для арфы в России» (2002).

С 2004 года председатель правления Русского арфового общества (Москва).

Педагогическая деятельность

Творчество 

Автор сочинений различных жанров — В. Г. Киктой написано 11 балетов («Дубровский», «Владимир-креститель» и др.), симфонические произведения («Украинские колядки, щедривки и веснянки», «Фрески Св. Софии Киевской»), оратории и кантаты, инструментальные концерты, хоровые произведения, произведения для органа, арфы, музыка для детей и юношества.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (6 мая 1992 года) — за заслуги в области искусства.
 Заслуженный деятель искусств Украины (1999).
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (6 июля 2006 года) — за  активную и многолетнюю плодотворную работу по пропаганде отечественного хореографического искусства и в связи с 25-летием основания автономной некоммерческой организации «Редакция журнала «Балет».
 Лауреат премии Мэрии Москвы (2000).
 Лауреат премии Союза композиторов России им. Д. Д. Шостаковича (2002).
 Награждён дипломом и Золотой Пушкинской медалью (1999).
 Лауреат приза журнала «Балет» — «Душа танца».
 Лауреат III Всесоюзного смотра творчества молодых композиторов (1969).
 Обладатель приза «Братислава-1979» Международного композиторского конкурса на лучшее произведение на фольклорной основе (за «Смоленскую рапсодию» для скрипки и народного оркестра).
 Лауреат Международного конкурса детской песни в Хельсинки (1982).
 Благодарность Мэра Москвы (2016).

Научные труды. Издания. Публикации 
 
 О С. Ф. Людкевиче // Советская музыка. 1977. № 9
 Авторы рассказывают // Советская музыка. 1977. № 7
 Встреча с музыкой Людкевича // Советская музыка. 1980. № 2
 Скульптурный бюст Людкевича // Советская музыка. 1980. № 10
 На юбилейном вечере ГАМХ Эстонии // Советская музыка. 1980. № 4
 Дубровский (вступительная статья к клавиру балета) // Советский композитор. 1988
 Танцует Гедиминас Таранда // Музыкальная жизнь. 1988. № 20
 Возрождение в пору «Золотой осени» // Московский композитор. 1989. № 11 (в соавторстве с В. Ульяничем)
 Чайковский в скульптуре (к 150-летию со дня рождения) // Музыкальная жизнь. 1990. № 4
 Д. Котенок, внук Петрова // Московский композитор. 1991. № 6
 Произведения для органа (вступительная статья) // Советский композитор. 1992
 Памяти Т. Тауэр // Звук арфы. 1995. № 2, 4
 Вступительная статья к нотному изданию «Сонаты для гобоя» Т. Корганова // Российское товарищество. 1995
 Но и любовь — мелодия // Балет. 1996. № 6
 Звуки в масках (аннотация к компакт-диску) // RSD. 1996
 О гастролях балета Мариинского театра в Москве // Балет. 1998. Май-июнь
 Балетная пушкиниана XIX—XX веков // Балет. 1998. № 3
 Пушкинская музыкальная панорама XIX—XX веков. М.: «Музыка», 1999
 Пушкинская тайна // Музыкальная академия. 1999. № 2
 Волшебная сила воздействия // Балет. 1999. Май-июнь
 Произведения композиторов Москвы для музыкального театра (1970—2000): справочник под общей редакцией В. Кикты (сост. Э. Мирзоева) // Композитор. 1999
 Не заросла народная тропа // Ступинская панорама. 2002. 12 декабря
 Памяти великого певца Ивана Семеновича Козловского или Комментарии к выпуску компакт-диска «Из раритетных записей И. С. Козловского (1967—1975)». М.: «Наталис», 2004
 Интервью В. Кикты с Р. Докучаевой // Академия хорового искусства: музыкальные традиции на рубеже тысячелетий. М., 2005
 Пишите для арфы и органа // Культура. 2005. Июнь

Примечания

Ссылки 
 Валерий Кикта  на сайте Московской консерватории
 Евстратова О. Творчество, как энергетика добра  // «Играем с начала. Da capo al fine». — 2012. — № 12 (105)
 Видеоинтервью с В. Г. Киктой 13 мая 2014 г.  и  

Композиторы СССР
Композиторы России
Члены Союза композиторов России